Уишоу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уишоу, Бен (род. 1980) — британский актёр.
  (род. 1939) — канадский нейропсихолог, профессор Летбриджского университета, член Королевского общества Канады (с 1998).
  (1764—1840) — британский юрист, Комиссар по аудиту Великобритании (1806—1836), член Лондонского королевского общества (с 1815).
 Уишоу, Стелла Зоя (более известна как Стелла Арбенина; 1885—1976) — британская актриса.
  (Фредерик Джеймс Уишоу; 1854—1934) — британский писатель, первый переводчик на английский язык произведений Ф. М. Достоевского.
  (1804—1856) — британский инженер, автор справочника о железных дорогах, обладатель серебряной Медали Телфорда Института инженеров-строителей (1838).
  (род. 1930) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи «Тейт», член Королевской академии художеств (с 1989).